Mieczysław Dziemieszkiewicz (1925–1951) – polski żołnierz powojennego podziemia antykomunistycznego,
 Roman Dziemieszkiewicz (1918–1945) – polski żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego.